Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1993 () прошёл в городе Женева (Швейцария) с 28 марта по 4 апреля 1993 года. Турнир прошёл в 15-й раз. Швейцария приняла женский чемпионат мира во 2-й раз. В Женеве турнир прошёл во 2-й раз. Одновременно там же прошёл и .

Участниками турнира стали семь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1992 года, а также сборные Канады, США и Японии.

Чемпионом мира стала (в 7-й раз в своей истории) сборная Канады, победив в финале сборную Германии со счётом 5:3. Третье место заняли сборная Норвегии и сборная Швеции (матч за 3-е место не проводился).

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в полуфиналы плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за 8—9 места.

Тай-брейки 
Поскольку сборные Норвегии и Шотландии набрали одинаковое количество побед, то для определение обладателей 4-го (выходящего в полуфинал плей-офф) и 5-го места был проведен дополнительный матч.

 6:5 

Также для определения обладателей 8-го и 9-го места был проведен дополнительный матч между сборными США и Англии.

 6:1

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1993

1993
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1993 году
Март 1993 года
Апрель 1993 года
Международные спортивные соревнования в Женеве
Чемпионаты мира в Швейцарии